Тійолуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на північ від Парижа, 45 км на південний схід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 114 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 315,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Тійолуа на сайті французького Національного інституту географії
 Тійолуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тійолуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тійолуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тійолуа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма